Hidaka peut désigner :

Toponymes

Hidaka, une ville de la préfecture de Saitama ;
 Hidaka, un village de la préfecture de Kōchi ;
 sous-préfecture de Hidaka, une sous-préfecture de l'île de Hokkaidō ;
 district de Hidaka, un district de la sous-préfecture du même nom ;
 Hidaka, un bourg de la sous-préfecture du même nom ;
 province de Hidaka, une ancienne subdivision de l'île de Hokkaidō ;
 Hidaka, un bourg de la préfecture de Wakayama.

Personnes

Hiroaki Hidaka (1962-2006), tueur en série ;
 Noritaka Hidaka (1947-), footballeur ;
 Toshitaka Hidaka (1930-2009), écrivain et éthologue ;
 Usaburo Hidaka, footballeur des années 1920 ;
 Yuria Hidaka (1983-), actrice.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais
Homonymie de toponyme